Generalversammlung subsumiert:

 die UN-Generalversammlung
 die Generalversammlung öffentlich-rechtlicher Körperschaften und von Wirtschaftszusammenschlüssen
 die Generalversammlung der Kirche von Schottland
 die Generalversammlung des Evangelischen Bundes
 die Generalversammlung der Fédération Internationale de l’Automobile
 englisch General Assembly, Bezeichnung für einige Bundesstaatsparlamente in den USA, siehe State Legislature

 sowie das Treffen von Mitgliedern oder gewählten Repräsentanten von Gewerkschaften, Kirchen, Vereinigungen (im Schweizer Rechtsdeutsch: für Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft) oder vergleichbaren Organisationen.